

Patronymes 
 Alain Miéville (1985-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Anne-Marie Miéville (1945-), cinéaste, réalisatrice, productrice, scénariste, actrice et écrivaine suisse ;
 China Miéville (1972-), écrivain britannique ;
 Denis Miéville (1946-2018), philosophe et mathématicien suisse  ;
  (1983-), joueur suisse de football

Toponymes 
 Centrale de Miéville, centrale hydroélectrique à Vernayaz au canton du Valais.

Homonymie
Homonymie de patronyme